Cinquecento (italienisch fünfhundert) bezeichnet:

 in Texten über italienische Geschichte und Kulturgeschichte das 16. Jahrhundert
 einen Stil der italienischen Kunst und Literatur im 16. Jahrhundert, siehe Cinquecento (Kunst und Literatur)
 verschiedene Automodell von Fiat, siehe Fiat 500 bzw. Fiat Cinquecento